Pühret ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Pühret, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Pühret (Gemeinde Altmünster), Siedlung der Ortschaft Nachdemsee von Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinden Kematen, Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg und Ortslage bei Diesting, Gem. Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Neustift im Mühlkreis), Ortschaft von Neustift im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Niederkappel), Ortsteil von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Pennewang), Ortschaft von Pennewang im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pühret (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Püret,  Pühreth
 Unterpühret, Außerpühret bei Gmunden